Gunong Buloh (Panga), een plaats in Indonesië
Gunong Buloh (Sungai Mas), een plaats in Indonesië